Bothriospilini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Bothriospilini
 Gênero Bothriospila
 Gênero Chlorida
 Gênero Chrotoma
 Gênero Coccoderus
 Gênero Delemodacrys
 Gênero Gnaphalodes
 Gênero Knulliana
 Gênero Ranqueles
 Gênero Scapanopygus
 Gênero Taygayba
 Gênero Timbaraba

Bothriospilini
Tribos de cerambicídeos